Ларь:

 Ларь (устар.) — большой ящик, сундук, дощатый сруб для технических целей, закрома, торговая палатка или будка.
 Ларь — река в республике Марий Эл, приток реки Большая Кокшага.

См. также 
 Ларёк
 Лари (значения)

Примечания